31-й Чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин проводился в 1971 году в Поти по круговой системе.

Чемпионами страны стал Виктор Литвинович. Второе место занял Виталий Габриелян. Третье место занял набравший равное с Габриеляном количество очков В. Чечиков — его коэффициент оказался хуже.

Итоговое положение 

(1 — победа, = — ничья, 0 — поражение)

Примечания

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1971 № 12 и 1972 № 1

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В. М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.

1971 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в Грузии в 1971 году
Спорт в Поти
Соревнования по шашкам в Грузии
Чемпионаты СССР в 1971 году